Mačkovac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Gornji Vakuf-Uskoplje
 Mačkovac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Gradiška
 Mačkovac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Lopare
 Mačkovac – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w mieście Kruševac
 Mačkovac – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w gminie Kuršumlija
 Mačkovac – wieś w Chorwacji, w żupanii brodzko-posawskiej, w gminie Vrbje
 Mačkovac – wieś w Chorwacji, w żupanii virowiticko-podrawskiej, w gminie Voćin